Wilhelm Bauberger ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Bauberger (Schriftsteller) (1809–1883), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Bauberger (Geologe) (* 1930), deutscher Geologe